Сесил Джон Чарльз Стрит (; 3 мая 1884 — 8 декабря 1964) — британский военный и автор детективных романов, наиболее известный под псевдонимом Джон Род ().

Был известен своим коллегам, семье и друзьям как Джон Стрит, начал свою военную карьеру в качестве офицера артиллерии британской армии. В ходе Первой мировой войны он стал пропагандистом МИ-7, в роли которого занимал звание майора. После окончания войны он чередовал Дублин и Лондон во время ирландской войны за независимость в качестве информационного офицера Дублинского замка, тесно сотрудничая с  (1872—1955). Позже он зарабатывал на жизнь как плодовитый автор детективных романов и был членом Детективного Клуба с самого его основания в 1930 году.

Биография 
Сесил Джон Чарльз Стрит родился 3 мая 1884 года. Стрит скрывал на протяжении всей жизни тщательно скрывал факты своей биографии, но известно, что он родился в Гибралтаре и, возможно, учился в государственной школе в Беркшире и, возможно, в колледже Веллингтона. Награждён Военным Крестом и Орденом Британской Империи (OBE). Был женат на Айлин Уоллер. Умер 8 декабря 1964 года в возрасте 80 лет в Истборне (по другим данным писатель умер в январе 1965 года в Сифорде, Льюис).

Творчество 
Джон Стрит выпустил две объемные серии романов: одна под именем Джон Род, в большинстве из которых фигурировал ученый доктор Пристли; другая под именем Майлз Бертон (англ. Miles Burton), в большинстве из которых фигурировал отставной морской офицер Десмонд Меррион (англ. Desmond Merrion). Так же писал под псевдонимом Сесил Уэй (англ. Cecil Waye).

Романы о докторе Пристли были одними из первых после доктора Торндайка, чтобы представить расследование в детективе как научные анализы, такие, как, к примеру, анализ грязи на обуви подозреваемого. Десмонд Меррион был детективом-любителем, работающим с инспектором Скотленд-Ярда Арнольдом.

Критик и писатель Джулиан Симонс сказал о Джоне Роде как о выдающемся члене скучной школы детективной литературы. «Большинство из них поздно начали писать художественную литературу, и лишь немногие обладали большим талантом к ней. У них были некоторые навыки в создании головоломок, не более, и по иронии судьбы они писали гораздо лучше, чем С. С. Ван Дайн его изречение, что детективная история должным образом относится к категории загадок или кроссвордов. Большинство из них были британцами, и среди наиболее известных из них был майор Джон Стрит…». Однако мнение Симонса не помешало книгам Стрита стать очень востребованными лишь для коллекционеров (многие из ранних книг могут потребовать высоких цен). Жак Барзун и Уэнделл Хертиг Тейлор в своем «» предлагают Симонсу другую точку зрения, в частности, восхваляя несколько книг Рода, хотя они рассматривают лишь небольшую часть из более чем 140 романов, написанных Стритом.

Библиография

Как John Rhode

Dr. Priestley Novels 
 The Paddington Mystery (1925)
 Dr. Priestley’s Quest (1926)
 The Ellerby Case (1927)
 The Murders in Praed Street (1928)
 Tragedy at the Unicorn (1928)
 The House on Tollard Ridge (1929). (On first publication in the U.S. the book was promoted as being by C J C Street)
 The Davidson Case (1929) (U.S. title Murder at Bratton Grange; on first publication in the U.S. the book was promoted as being by C J C Street)
 Peril at Cranbury Hall (1930)
 Pinehurst (1930) (U.S. title Dr. Priestley Investigates; on first publication in the U.S. the book was promoted as being by C J C Street)
 Tragedy on the Line (1931). (On first publication in the U.S. the book was promoted as being by C J C Street)
 The Hanging Woman (1931)
 Mystery at Greycombe Farm (1932) (U.S. title The Fire at Greycombe Farm; on first publication in the U.S. the book was promoted as being by C J C Street)
 Dead Men at the Folly (1932)
 The Motor Rally Mystery (1933) (U.S. title Dr. Priestley Lays a Trap; on its publication in the U.S. the book was promoted as being by C J C Street)
 The Claverton Mystery (1933) (U.S. title The Claverton Affair)
 The Venner Crime (1933)
 The Robthorne Mystery (1934) When one of the Robthorne twins commits suicide, there is a question over which one it is and whether it was suicide or murder.
 Poison for One (1934)
 Shot at Dawn (1934)
 The Corpse in the Car (1935) Dr. Priestley solves how Lady Misterton was killed whilst sitting, alone, in her car. Supt Hanslet attempts to track down her killer.
 Hendon’s First Case (1935). (In first publication in the U.S. the book was promoted as being by C J C Street)
 Mystery at Olympia (1935) (U.S. title Murder at the Motor Show)
 Death at Breakfast (1936)
 In Face of the Verdict (1936) (U.S. title In the Face of the Verdict)
 Death in the Hop Fields (1937) (U.S. title The Harvest Murder)
 Death on the Board (1937) (U.S. title Death Sits on the Board)
 Proceed with Caution (1937) (U.S. title Body Unidentified)
 Invisible Weapons (1938)
 The Bloody Tower (1938) (U.S. title The Tower of Evil) — Inspector Waghorn identifies a ruthless murderer and solves a set of clues to the whereabouts of long-hidden treasure
 Death Pays a Dividend (1939)
 Death on Sunday (1939) (U.S. title The Elm Tree Murder)
 Death on the Boat Train (1940)
 Murder at Lilac Cottage (1940)
 Death at the Helm (1941)
 They Watched by Night (1941) (U.S. title Signal For Death)
 The Fourth Bomb (1942)

 Dead on the Track (1943)
 Men Die at Cyprus Lodge (1943)
 Death Invades the Meeting (1944)
 Vegetable Duck (1944) (U.S. title Too Many Suspects)
 Bricklayer’s Arms (1945) (U.S. title Shadow of a Crime) (Dr. Priestley plays only a minor role in this book, all the actual detection being done by Inspector Waghorn)
 The Lake House (1946) (U.S. title Secret of the Lake House)
 Death in Harley Street (1946)
 Nothing But the Truth (1947) (U.S. title Experiment in Crime)
 Death of an Author (1947)
 The Paper Bag (1948) (U.S. title The Links in the Chain)
 Up the Garden Path (1949) (U.S. title The Fatal Garden)
 The Telephone Call (1949) (U.S. title Shadow of an Alibi)
 Blackthorn House (1949)
 Family Affairs (1950) (U.S. title The Last Suspect)
 The Two Graphs (1950) (U.S. title Double Identities)
 The Secret Meeting (1951)
 Dr. Goodwood’s Locum (1951) (U.S. title The Affair of the Substitute Doctor)
 Death at the Dance (1952)
 Death in Wellington Road (1952)
 Death at the Inn (1953) (U.S. title The Case of the Forty Thieves)
 By Registered Post (1953) (U.S. title The Mysterious Suspect)
 Death on the Lawn (1954)
 The Dovebury Murders (1954)
 Death of a Godmother (1955) (U.S. title Delayed Payment)
 The Domestic Agency (1955) (U.S. title Grave Matters; on first publication in the U.S. the novel was promoted as being by C J C Street)
 An Artist Dies (1956) (U.S. title Death of an Artist)
 Open Verdict (1956)
 Death of a Bridegroom (1957)
 Robbery With Violence (1957)
 Death Takes a Partner (1958)
 Licensed For Murder (1958)
 Murder at Derivale (1958). (On first publication in the U.S. the book was promoted as being by C J C Street)
 Three Cousins Die (1959)
 The Fatal Pool (1960)

 Twice Dead (1960)
 The Vanishing Diary (1961)

Другое 
 A.S.F.: The Story of a Great Conspiracy (1924) (U.S. title The White Menace)
 The Double Florin (1924)
 The Alarm (1925)
 Mademoiselle From Armentieres (1927)
 Drop to His Death (1939) (U.S. title Fatal Descent; on its first publication in the U.S. the book was promoted as being solely by C J C Street)rr
 Night Exercise (1942) (U.S. title Dead of the Night).
 The Case of Constance Kent
 The Elusive Bullet. Stories of Detection, Mystery and Horror — Second Series, Ed. Dorothy L Sayers, 1931 (Dr. Priestley story). Reprinted: Bodies from the Library. Ed. Tony Medawar, 2018
 The Vanishing Diamond. The Great Book of Thrillers. Ed. H. Douglas Thomson, 1935 (Dr. Priestley story)
 The Yellow Sphere. Sunday Dispatch, 3 April 1938
 The Purple Line. Evening Standard, 20 January 1950. Reprinted: Evening Standard Detective Book, 1950 (Inspector Purley story)

 Constance Kent, included in The Anatomy of Murder, Bodley Head, 1936
 Why People Like Detective Stories. The Listener, 2 October 1935
 Unsolved Mysteries No. 6: Solution to the «Mystery of the Murdered Lieutenant». The Star, 1938

 Dr. Priestley, BBC Empire Service, talk as part of the series 'Meet the Detective', 1935
 The Strange Affair at the Old Dutch Mill, play featuring Inspector Jimmy Waghorn, BBC National Programme, 7 October 1938, as part of the series 'What Happened at 8:20?"
 Death Travels First, two-part play featuring Inspector Jimmy Waghorn, BBC Home Service, 2 and 9 July 1940 as part of a series of plays by members of the Detection Club

 Thoughts of a Detective Story Writer, BBC National Programme, 7, 14, 21 and 28 September 1935

Как Miles Burton

Desmond Merrion Novels 
 The Secret of High Eldersham (1930) (aka The Mystery of High Eldersham)
 The Menace on the Downs (1931)
 The Three Crimes (1931)
 Death of Mr. Gantley (1932)
 Fate at the Fair (1933)
 Tragedy at the Thirteenth Hole (1933)
 Death at the Crossroads (1933)
 To Catch A Thief (1934)
 The Charabanc Mystery (1934)
 The Devereux Court Mystery (1935)
 The Milk Churn Murder (1935) (U.S. title The Clue of the Silver Brush)
 Where is Barbara Prentice? (1936) (U.S. title The Clue of the Silver Cellar)
 Death in the Tunnel (1936) (U.S. title Dark Is the Tunnel)
 Murder of a Chemist (1936)
 Death at the Club (1937) (U.S. title The Clue of the Fourteen Keys)
 Murder in Crown Passage (1937) (U.S. title The Man with the Tattooed Face)
 Death at Low Tide (1938)
 The Platinum Cat (1938)
 Mr. Babbacombe Dies (1939)
 Death Leaves No Card (1939)
 Mr. Westerby Missing (1940)
 Murder in the Coalhole (1940) (U.S. title Written in Dust)
 Death Takes a Flat (1940) (U.S. title Vacancy With Corpse)
 Up The Garden Path (1941) (U.S. title Death Visits Downspring)
 Death of Two Brothers (1941)
 This Undesirable Residence (1942) (U.S. title Death at Ash House)
 Dead Stop (1943)
 Murder M.D. (1943) (U.S. title Who Killed the Doctor?)
 Four-Ply Yarn (1944) (U.S. title The Shadow on the Cliff)
 The Three Corpse Trick (1944)
 Early Morning Murder (1945) (U.S. title Accidents Do Happen)

 Not A Leg to Stand On (1945)
 The Cat Jumps (1946)
 Situation Vacant (1946) -Two secretaries for Alys Whyttington die within months of each other. Arnold, Merrion and local confidant Mr Clipsham investigate the deaths and the mysterious past of Mrs Whyttington.
 Heir to Lucifer (1947)
 A Will in the Way (1947)
 Devil’s Reckoning (1948)
 Death in Shallow Water (1948)
 Death Takes the Living (1949) (U.S. title The Disappearing Parson)
 Look Alive (1949)
 Ground for Suspicion (1950)
 A Village Afraid (1950)
 Beware Your Neighbour (1951)
 Murder Out of School (1951)
 Murder on Duty (1952)
 Heir to Murder (1953)
 Something to Hide (1953)
 Murder in Absence (1954)
 Unwanted Corpse (1954)
 A Crime in Time (1955)
 Murder Unrecognized (1955)
 Death in a Duffle Coat (1956)
 Found Drowned (1956)
 The Chinese Puzzle (1957)
 The Moth-Watch Murder (1957)
 Bones in the Brickfield (1958)
 Death Takes a Detour (1958)
 Return from the Dead (1959)
 A Smell of Smoke (1960)
 Legacy of Death (1960)
 Death Paints a Picture (1960)

Другое 
 The Hardway Diamonds Mystery (1930)
 Murder at the Moorings (1932)

Как Cecil Waye 
 Murder at Monk’s Barn (1931)
 The Figure of Eight (1931)
 The End of the Chase (1932)
 The Prime Minister’s Pencil (1933)

Как F.O.O. (Forward Observation Officer) 
 The Worldly Hope (Eveleigh Nash Company), 1917, a war novel.

 With the Guns (Eveleigh Nash Company), 1916
 The Making of a Gunner, 1916

Как I.O. (Intelligence Officer) 
 The Administration of Ireland, 1920, 1921 at Internet Archive

Как C. J. C. Street 
 Ireland in 1921, 1922 Full text at Internet Archive
 Hungary and Democracy, 1923 Full text at Internet Archive
 Rhineland and Ruhr, Alfred Couldray, 1923
 East of Prague, 1924 Limited view at Google Books
 The Treachery of France, 1924 Limited view at Google Books
 Lord Reading, 1928 Limited view at Google Books
 President Masaryk Bles, 1930

 Vauban, Builder of Fortresses, by Daniel Halvey, translated with notes, 1929
 The Life and Voyages of Captain Cook, by Maurice Thiery, translated with notes, 1929

 A Quiet Night Watch. Launceston Examiner, 4 January 1918
 The Duel. Hobart Mercury, 8 January 1918
 Paying a Morning Call. New Zealand Times, 14 January 1918
 An Airman’s Evening. Oamaru Mail, 18 January 1918
 Ending a Nuisance. Taranaki Herald, 21 January 1918
 A Night Alarm. Newcastle Morning Herald & Miners' Advocate, 30 January 1918
 The Sacrifice. Townsville Daily Bulletin, 18 February 1918
 Running the Gauntlet. Hobart Daily Post, 22 February 1918
 The Counter Attack. Taranaki Herald, 26 February 1918
 Gunner Morson, Signaller. Trench and Camp (Camp Logan Edition), 11 March 1918
 Ready for Action, Sir. Launceston Examiner, 12 April 1918
 An Overhaul. Sydney World’s News, 13 April 1918
 Getting the Wind Up. War Supplement for Week Ending 27 April 1918
 Stuck in the Mud. Chicago Tribune, 2 June 1918
 An Unexpected Shot. Melbourne Age, 20 July 1918
 Under Fire. Feilding Star, 29 July 1918. Reprinted; Taranaki Herald, 1 August 1918
 The Thick of It. Leeds Mercury, 14 August 1918
 Not a Blank. Leeds Mercury, 21 August 1918
 The Watcher. (Washington) Sunday Star, 25 August 1918

 On the High Seas. Cassell’s Magazine of Fiction, September 1920
 TITLE UNKNOWN. Lloyd’s Story Magazine, September 1922 — Not confirmed
 The Ship’s Doctor. Sea Stories, 5 October 1923

 TITLE UNKNOWN. Every Week Illustrated. 18 April 1914 — Not confirmed
 The Time of Waiting: Synchronising Watches. Perth Daily News, 7 June 1917
 Gives Mask to Girl and Dies. Indianapolis Star, 9 December 1917
 The Artillery Signaller. [Brisbane] Telegraph, 29 December 1917
 A New Army Battery: The Making of a Gunner. Brisbane Courier, 1 January 1918
 The Artillery Duel. West Australian, 1 January 1918
 On the Flank of the Battle. Melbourne Leader, 12 January 1918
 On the High Seas. Taranaki Herald, 18 January 1918
 A Combined Shoot. National Advocate, 31 January 1918
 The Equipment of a Battery. Oamaru Times, 2 February 1918
 The Heavy Artillery Chaplain. Taranaki Herald, 22 February 1918
 Artillery Registration. Newcastle Journal, 25 February 1918
 Gunners and Their Targets. Leeds Mercury, 2 March 1918
 Barrage. Straits Times, 6 March 1918.
 Supplying in the Field. Straits Times, 12 March 1918
 Cambrai. New Zealand Times, 12 March 1918
 In a German Gun-Pit. Taranaki Herald, 20 March 1918
 The Hedjaz Railway. Newcastle Morning Herald & Miners' Advocate, 2 April 1918
 Mechanical Transport. New Zealand Herald, 6 April 1918
 Armentieres. Wilmington Morning News, 6 April 1918
 The Paris Long Range Gun. Leeds Mercury, 8 April 1918
 Artillery in War. Melbourne Age, 13 January 1918
 Reaping the Whirlwind. Straits Times, 15 April 1918
 Watching a Shoot. Every Week Illustrated, 18 April 1918
 Rifle First and Last. Coventry Evening Telegraph, 20 April 1918
 Arabian Campaign Operations of the Arabs. Launceston Daily Telegraph, 20 April 1918
 When Gas Ceases to be Deadly. Lincolnshire Echo, 22 April 1918
 How Guns Move Forward. Darling Downs Gazette, 22 April 1918
 Muscle and Brain. Daily Record, Monday 22 April 1918
 Constructional Material in the Field. Oamaru Mail, 22 April 1918
 The Hedjaz Railway. Taranaki Herald, 25 April 1918
 Artillery Ammunition. Nelson Evening Mail, 26 April 1918
 Importance of Amiens. Northern Whig, 27 April 1918
 Before the Dawn. Taranaki Herald, 27 April 1918
 The Fall of Jericho. Taranaki Herald, 27 April 1918
 The 'Number One. Mainland Daily Mercury, 27 April 1918
 Physical Training. Leeds Mercury, 29 April 1918
 Austria’s Next War. Maryborough Chronicle, 3 May 1918
 The 'Number One': The Day’s Work of an Artillery Sergeant. Brisbane Courier, 7 May 1918
 A Junker’s Boastings. Tamworth Daily Observer, 8 May 1918
 Artillery in Modern War. Perth Daily News, 13 May 1918
 The Right-of-Way. Dominion, 14 May 1918
 A Forgotten Project. Dominion, 14 May 1918
 Spying out the Land. Perth Western Mail, 17 May 1918
 The Tail of the Convoy. Taranaki Herald, 29 May 1918
 The Preliminary Bombardment. Melbourne Age, 1 June 1918
 Artillery Training. Taranaki Herald, 4 June 1918
 The Musketeers: The Tale of Their Adventures in France. Newcastle Morning Herald & Miners' Advocate, 4 June 1918
 The Line of Fire. Evening Star, 7 June 1918
 Artillery Ammunition, The Food of the Guns: How It Is Made. Bowen Independent, 8 June 1918
 Mechanical Transport in War'. Singapore Free Press & Mercantile Advertiser, 8 June 1918

 Directing the Guns: How a Barrage is Controlled. Launceston Examiner, 10 June 1918
 Towards the Front: How the Battery Goes up. Maryborough Chronicle, 13 June 1918
 Artillery Registration. Straits Times, 15 June 1918
 The Line of Fire: Modern Gunnery Methods. Launceston Daily Telegraph, 15 June 1918
 Modern Gunnery. Malaya Tribune, 18 June 1918
 British Forces in Italy, Their Important Task: Italian Chivalry. Ballarat Star, 27 June 1918
 Slave of the Guns. Sydney World’s News, 29 June 1918
 Long Range Artillery. Cornhill Magazine, July 1918
 Artillery Training: The New Battery’s First Days in Framce. Ballarat Star, 13 July 1918
 Bombarded French City: Reims before the War, Its Former Attractions. Ballarat Star, 15 July 1918
 The Day of Assault: What the Barrage Means. Launceston Daily Telegraph, 18 July 1918
 War Shows Need of Long Forgotten Euphrates Road. Lincoln Star, 21 July 1918
 In the Background: The Training of Personnel. Adelaide Daily Herald, 7 August 1918
 The Day of Assault. Evening Post, 28 August 1918
 Side-Lines in Munition. Doninion, 15 August 1918
 The Time of Waiting. Dominion, 27 August 1918
 On the Highway. Pictorial Supplement for Week Ending 31 August 1918
 The Bombing School: Modern Methods of Training. Adelaide Journal, 31 August 1918
 Big Guns in Hiding. Auckland Star, 31 August 1918
 My Billet. Pictorial Supplement for Week Ending 6 September 1918
 War Clearly Proved Artillery Value. (Wilmington) Daily Journal, 21 September 1918. Street’s original title was 'Counter Battery Work'
 The Mad English': Guy Fawke’s Day. Adelaide Journal, 21 September 1918
 The Liberty Columns. Dominion, 24 September 1918
 Railways and Their Importance in War. Windsor Magazine, September 1918
 Directing the Guns. Windsor Magazine, October 1918
 Behind the Front: A Morning Drive in France. Hobart Mercury, 28 October 1918
 My Billet. Hobart Mercury, 29 October 1918
 A Prisoner of War Camp: The Link with Napoleonic War. Hobart Mercury, 29 October 1918
 Munitions of War. Auckland Star, 2 November 1918
 Destroying the Tower, a Risky Job: American Artillery Scores. Grafton Argus & Clavener River General Advertiser, 4 November 1918
 Education at the Front. Melbourne Age, 7 November 1918
 At the Crossroads. Melbourne Age, 9 November 1918
 Artillery Training: The Telephonists. Hobart Mercury, 9 November 1918
 Active Service Army Schools. Sydney World’s News, 9 November 1918
 Kite Balloon Section’s Experience in Big Run. Richmond Times-Dispatch, 15 November 1918
 The Value of the French Railway System in the War. Toodyay Herald, 23 November 1918
 In the Background: The Repairs of Material. Hobart Mercury, 28 November 1918
 Behind the Front. Boston Globe, 5 January 1919
 Propaganda behind the Lines, Cornhill Magazine, November 1919
 Transport Problems and Reconstruction. Windsor Magazine, December 1919
 Fuel and Power. Windsor Magazine, March 1920
 The Fuel Problem and the Near Future. Tambellup Times, 14 April 1920
 The Wireless Telephone and the Development of Modern Communications. Windsor Magazine, June 1920
 Slovak Peasant Art, Illustrated Review, August 1923
 Railways of Czechoslovakia. The Railway Gazette, 14 December 1923
 Slovakia Past and Present. Illustrated Review [Not confirmed], 1923
 Eastward through Czechoslovakia. Illustrated Review [Not confirmed], 1923
 In the Land of the Ruthvenes. Illustrated Review [Not confirmed], 1924
 Prelate Chancellor. Daily Mail, Date unknown. Reprinted: Otago Daily Times, 6 August 1924

Примечания 

Писатели Великобритании XX века
Члены Детективного Клуба